Cruz Alta (Rio Grande do Sul), município brasileiro 
 Cruz Alta (departamento), na Argentina
 Cruz Alta (Córdova), município argentino
 Cruz Alta (Almada), monumento em Portugal
 Cruz Alta (Fátima), monumento em Portugal
 Cruz alta, monumentos celtas

Desambiguações de topônimos